

Prénom
Donatella est un prénom notamment porté par :
 Donatella Bernardi
 Donatella Finocchiaro
 Donatella Maiorca
 Donatella Pinto
 Donatella Rettore
 Donatella Versace

Cinéma
 Donatella, film réalisé par Mario Monicelli en 1956.

Homonymie de prénom